Die Fußball-Niederrheinliga 2010/11 war die 65. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußballverband Niederrhein. Sie war auf der sechsten Ligenebene unterhalb der NRW-Liga angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison war die zweite Mannschaft von Rot-Weiss Essen nach zwei Jahren wieder aus der NRW-Liga abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die vier Aufsteiger Sportfreunde Baumberg, 1. FC Bocholt (beide Wiederaufstieg nach zwei Spielzeiten), SV Sonsbeck (Wiederaufstieg nach fünf Jahren) und die zweite Mannschaft von Rot-Weiß Oberhausen (Wiederaufstieg nach drei Spielzeiten) hinzu.

Sieger wurde zum zweiten Mal der KFC Uerdingen 05, der damit nach drei Jahren wieder in die NRW-Liga aufstieg.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten vier Plätzen absteigen. Viktoria Goch verließ die Niederrheinliga nach zehn Jahren wieder, der SC Düsseldorf-West nach vier Spielzeiten und der VfR Fischeln nach zwei Jahren. Die zweite Mannschaft von Rot-Weiss Essen wurde in die Landesliga durchgereicht und stieg nach fünf Jahren wieder ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 

2010
Fußballsaison 2010/11